A Fallen Star peut faire référence à :
 A Fallen Star, un film britannique réalisé par Cecil Hepworth, sorti en 1916 ;
 A Fallen Star, un film américain réalisé par Harry McCoy, sorti en 1917.